Александр Сергеевич Гросс (; 6 мая 1993, Баку, Азербайджан) — азербайджанский футболист, защитник и футбольный тренер.

Биография 
Родившийся в 1993 году в Баку Александр Гросс начал заниматься футболом в возрасте 9 лет в Баку, в Республиканской специализированной детско-юношеской футбольной школе олимпийского резерва «Ватан» (), под руководством тренера Алекпера Джафарова. С 2008 по 2009 года был игроком юношеского состава (до 17 лет) Центрального Спортивного Клуба Армии. Является выпускником Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Клубная карьера

Чемпионат 
Профессиональную карьеру футболиста начал в 2010 году с выступления в дублирующем составе бакинского «Интера». В августе 2011 года, на правах аренды переходит в основной состав клуба Премьер-Лиги ФК «Сумгаит», с которым пописывает полугодовой контракт.

В 2012 году вновь вернулся в стан «банкиров», где провел ещё один сезон. Несмотря на то, что контракт с «Интером» заканчивался в 2014 году, в июне 2013 года, по инициативе самого футболиста решено было расторгнуть это соглашение по обоюдному согласию. В августе 2013 года подписывает двухлетний контракт с самым титулованным клубом Азербайджана — ФК «Нефтчи» Баку.

Кубок 
В Кубке Азербайджана провел две игры, по одной в составе ФК «Интер» и «Сумгаит».

Сборная Азербайджана

U-17 
Со 2 по 6 декабря 2009 года, по взаимной договоренности между АФФА (Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана) и германским клубом «Хоффенхайм», два игрока юношеской сборной Азербайджана до 17 лет — Александр Гросс и Эльшан Абдуллаев прошли учебно-тренировочные сборы на базе немецкой команды.

С 17 по 21 июня 2009 года участвовал на международном турнире среди юношеских команд до 17 лет «FA of Moldova Cup», проходившем в столице Молдовы — городе Кишиневе.

U-19 
Первый матч в составе юношеской сборной Азербайджана до 19 лет провел 16 октября 2010 года в португальском городе Лагуш, в квалификационном раунде Чемпионата Европы против сборной Грузии, завершившейся победой сборной Азербайджана со счетом 3:0. Стал автором первого мяча, забитого в ворота грузин на 54-й минуте матча.

U-21 
С 5 по 17 октября 2012 года участвовал на учебно-тренировочных сборах олимпийской сборной Азербайджана в испанском городе Марбелья.

Достижения 
В составе ФК «Интер» Баку добился следующих результатов:

 2010 год — серебряный призёр чемпионата Азербайджана среди дублирующих составов;
 2011 год — финалист Кубка Азербайджана сезона 2010/2011 годов;
 2013 год — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана среди дублирующих составов;

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста на footballdatabase.eu
 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Сумгайыт»